Tejada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Tejada, Mexiko, ort, Guanajuato, Santa Cruz de Juventino Rosas,

Spanien 

 Tejeda, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Tejada, Provincia de Burgos, Kastilien och Leon,